Corrente faradica in elettroterapia
Corrente faradica in elettrochimica